Častkov, gemeente in Slowakije
Částkov (doorverwijspagina), gemeenten in Tsjechië